MBT-2000/«Al-Khalid» (VT-1A) — совместно разработанный китайско-пакистанский основной боевой танк второго поколения.

Конструкция танка основана на китайском прототипе Тип 90-II.

Модификация танка для ВС Пакистана получила названия «Аль-Халид» в честь Халида ибн Валида, полководца и сподвижника пророка Мухаммеда.

История создания и производства 
Производство танков «Аль Халид» осуществляет пакистанская компания «Heavy Industries Taxila» совместно с китайской Норинко. 
Первая серийная партия танков поступила в пакистанскую армию, после длительных испытаний, в 2000 году.

Описание конструкции

Огневая мощь 
После Тяньаньмэнских событий 1989 года Китаю пришлось отказаться от планов установить на танке 120-мм орудие. Вместо него на танке было установлено 125-мм гладкоствольное орудие.

Танк обладает современной системой управления огнём, во многом схожей с аналогичной системой французского танка «Леклерк». Танки «Аль Халид» пакистанской армии оснащены тепловизорами производства французской компании Thales.

Подвижность 
Из-за давления США и Индии танки «Аль Халид» оснащены не французскими двигателями, как планировалось первоначально, а украинскими 6ТД-2 (более реальной причиной, по-видимому, явилась разница в ценах). Более того, всё моторно-трансмиссионное отделение танка было спроектировано в КБ им. А.А. Морозова по аналогии с танками Т-80УД и Т-84. Во многом поэтому кормовая часть «Аль Халида» стала похожа на кормовую часть украинского танка Т-84.

В ходовой части танка использованы многие технические решения советской школы танкостроения, в частности танка Т-72М.

Модификации 
 Тип 90-II — прототип, 1991 г.
 Тип 90-IIА —  экспортная модификация для Пакистана с французским двигателем Unidiesel V. Отменён.
 Тип 90-IIМ (MBT-2000) — экспортная модификация для Пакистана с китайским двигателем
 «Al-Khalid» — серийная модификация для пакистанской армии
 VT-1A — новая модификация MBT-2000. Вес танка увеличился до 49 тонн. Оснащается ТИУС (танковой информационно-управляющей системой), китайским дизельным двигателем мощностью 1300 л/с и управлением на основе штурвала.

Экспорт 
  — в 2009 году MBT-2000 выиграл перуанский танковый тендер и был подписан контракт, однако в 2010 году он был аннулирован.
  — в июне 2011 года правительство Бангладеш подписало контракт на приобретение 44 танков MBT-2000 на сумму $162 млн. Планируется, что танки будут поставлены партиями в течение 27 месяцев с момента подписания контракта. Оплата покупки будет осуществляться траншами в течение 8 лет.

На вооружении 
  — 44 Тип 90-II (MBT-2000), по состоянию на 2020 год.
  — 54 VT-1A, по состоянию на 2016 год В 2009 году был подписан контракт на поставку 150 VT1A.
  — несколько десятков MBT-2000 были поставлены в 2009 году.
  — 300 танков «Аль Халид», по состоянию на 2020 год.

В игровой индустрии 
Танк MBT-2000 «Al-Khalid» представлен в многопользовательском, танковом, аркадном шутере Tanktastic, выпущенном для платформ Android и IOS

Примечания

Ссылки 
 MBT-2000 на сайте otvaga.narod.ru
 Аль-Халид на сайте otvaga.narod.ru

 
 

Военная продукция Norinco
Основные боевые танки
Танки по алфавиту
Танки КНР
Танки Пакистана
Танки с двухтактным дизелем